Маминашвили () — грузинская фамилия.

 Маминашвили, Шота (1986—2017) — грузинский футболист.
 Маминашвили, Юрий Шотаевич (род. 1957) — советский и грузинский футболист и тренер.